Световното първенство по снукър през 2004 г. се провежда между 17 април и 3 май в Театър Крусибъл, Шефилд. Марк Уилямс опитва да защити световната титла, която печели през 2003 г., но в крайна сметка победител в състезанието става Рони О'Съливан, който побеждава Греъм Дот на финала с 18 на 8 фрейма.

Значими моменти 
 Крис Смол предава мача си срещу Алан МакМанъс при резултат 7 на 1 фрейма, заради заболяване на гръбначния стълб, което по-късно става причина и за прекратяването на неговата спортна кариера.

 Във финала на първенството между Рони О'Съливан и Греъм Дот, Дот повежда с резултат 5-0, но е победен от Рони О'Съливан с резултат 18 на 8 фрейма.

Резултати 

 Крис Смол се отказва от състезанието, поради заболяване

2004